

Presentación previa 
Alexandre Sidorenko fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Egor Gerasimov derrotó en la final a Tobias Kamke.

Cabezas de serie 

  Gerald Melzer (Primera ronda)
  Sergiy Stakhovsky (Cuartos de final)
  Norbert Gombos (Primera ronda)
  Lukáš Lacko (Cuartos de final)

<ol start=5>
  Quentin Halys ''(Primera ronda)
  Kenny de Schepper ''(Segunda ronda)
  Rubén Ramírez Hidalgo ''(Segunda ronda)
  Tobias Kamke ''(Finalista)

Cuadro

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Saint-Brieuc 2017